Вербиченька — пестливо до вербичка, верба.

Назва багатьох мистецьких колективів, зокрема:
 «Вербиченька» — фольклорний аматорський народний колектив із села Рудьківка, що на Бобровиччині в Чернігівській області.
 «Вербиченька» — народний ансамбль танцю м. Бердянська.
 «Вербиченька» — народний фольклорний ансамбль Миколаївської області.

Див. також 
 Верба (значення)

Примітки